Towne ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Towne (1763–1840), britischer Maler
 Charles Arnette Towne (1858–1928), amerikanischer Politiker
 Francis Towne († 1816), englischer Landschaftsmaler
 Henry R. Towne († 1924), amerikanischer Maschinenbauer und Unternehmer
 Jocelyn Towne (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin
 Katharine Towne (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Robert Towne (* 1934), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Town